Brandstorp kan syfta på:

 Brandstorps socken – en socken i Västergötland
 Brandstorps landskommun – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
 Brandstorps församling – en församling i Skara stift
 Brandstorps kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Brandstorps församling
 Brandstorp – en småort i Brandstorps socken i Habo kommun
 Brandstorps distrikt – ett distrikt i Habo kommun och Jönköpings län 2016–
 Brandstorps IF – en fotbollsklubb, se BIF Fagerhult
 Brandstorp – ett tidigare gods i Trökörna socken i Västergötland, se Thamstorp